Mihail Sturdza se poate referi la:
Mihail Sturdza, domnitor al Moldovei în perioada 1834-1849
Mihail Sturdza (prinț), ministru de externe al României în perioada 1940-1941